Bíró Sámuel
 Bíró Sámuel (16–17. század) író
 Bíró Sámuel (1894–1976) molnár, politikus, pártmunkás (Erdélyi Magyar Párt)
hasonló nevűek
 Homoródszentmártoni Bíró Sámuel (1665–1721) erdélyi főkormányzószéki tanácsos